Wilhelm Kuhlmann ist der Name folgender Personen:

* Wilhelm Kuhlmann (Politiker, 1865) (1865–nach 1925), deutscher Politiker (DNVP), MdL Lippe
 Wilhelm von Kuhlmann (1879–1937), deutscher Diplomat
 Wilhelm Kuhlmann (Politiker, 1889) (1889–1951), deutscher Politiker (SPD), MdL Schaumburg-Lippe
 Wilhelm H. F. Kuhlmann (1867–1945), deutscher Physiker